Мумията () се отнася за една от три филмови поредици за възкресената мумия на древноегипетски свещеник.

Филми

Вижте също 
 Мумията: Анимационните серии, анимационен сериал, излъчван от 2001 до 2003 г.

Филмови поредици